Wachau (Saxônia)
Paisagem Cultural de Wachau

Desambiguações de topônimos